Die britische Formel-4-Meisterschaft 2018 (offiziell British Formula 4 Championship certified by FIA – powered by Ford EcoBoost 2018) war die vierte Saison der britischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 30 Rennen, die Meisterschaft fand in Großbritannien statt. Die Saison begann am 7. April und endete am 30. September in Fawkham.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Mygale-Chassis M14-F4, Ford-1,6-Liter-EcoBoost-Turbomotor und Reifen von Hankook.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 5. Juni 2017 erstmals präsentiert. Es gab zehn Veranstaltungen auf neun Strecken zu je drei Rennen. Alle Rennen fanden an TOCA-Wochenenden unter anderem mit der British Touring Car Championship (BTCC) statt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. Für die Teamwertung wurden jeweils zwei Fahrer pro Rennen nominiert.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der britische Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2018
Motorsportsaison 2018